Syrianska kan syfta på:
 Arameiska (syrianska) – ett semitiskt språk som mellan åren 800 f.Kr. och 600 e.Kr. spred sig i Syrien och Mesopotamien
 Syriska – en dialekt av arameiska
  Nyarameiska eller Nysyriska – nyarameiska språk som främst talas av assyrier/syrianer (bägge leder till samma artikel)
 Nyöstsyriska – det svenska skolverkets benämning på hemspråk av nestorianska kristna (urmiska)
 Kaldeisk nyarameiska – en nysyrisk dialekt som talas av kaldeiska kristna
 Syrianska (arameiska) –  ett nyarameiskt språk turoyo som talas av assyrier/syrianer
 Syrianska – en kvinna ur den syrianska folkgruppen, se assyrier/syrianer
 Syrianska riksförbundet –  en fristående och demokratisk intresseorganisation för syrianer i Sverige
 Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet – en ungdomsorganisation som representerar syrianska (arameiska) ungdomsföreningar i Sverige
 Örebro Syrianska – en fotbollsklubb

Se även
 Akkadiska – ett östsemitiskt språk
 Assyrien – ett forntida rike och ett imperium med centrum vid floden Tigris i Mesopotamien
 Nyassyriska riket – ett assyriska imperiet under Järnåldern 934-609 f.Kr.
 Assyriska – flera